Jedan od 29 gradova u SAD-u:
Washington, glavni grad SAD-a
Washington, Connecticut, u okrugu Litchfield
Washington, Georgia, u okrugu Wilkes
Washington, Illinois, u okrugu Tazewell
Washington, Indiana, u okrugu Daviess
Washington, Iowa, u okrugu Washington
Washington, Kansas, u okrugu Washington
Washington, Louisiana, u župi St. Landry
Washington, Maine, u okrugu Knox
Washington, Massachusetts, u okrugu Berkshire
Washington, Missouri, u okrugu Franklin
Washington, New Hampshire, u okrugu Sullivan
Washington, New Jersey, u okrugu Warren
Washington, New York, u okrugu Dutchess
Washington, North Carolina, u okrugu Beaufort
Washington, Ohio, u okrugu Fayett
Washington, Oklahoma, u okrugu McClain
Washington, Pennsylvania, u okrugu Washington
Washington, Utah, u okrugu Washington
Washington, Vermont, u okrugu Orange
Washington, West Virginia, u okrugu Wood
Washington, Wisconsin (okrug Door), u okrugu Door
Washington, Wisconsin (okrug Eau Claire), u okrugu Eau Claire
Washington, Wisconsin (okrug Green),u okrugu Green
Washington, Wisconsin (okrug La Crosse), u okrugu La Crosse
Washington, Wisconsin (okrug Rusk), u okrugu Rusk
Washington, Wisconsin (okrug Sauk), u okrugu Sauk
Washington, Wisconsin (okrug Shawano), u okrugu Shawano
Washington, Wisconsin (okrug Vilas), u okrugu Vilas

Ostali zemljopisni pojmovi:
Washington (savezna država), savezna država u SAD-u.
Washington, Kolumbija, grad u Kolumbiji
Osobe:
George Washington, američki vojskovođa i predsjednik.